Toghin peut désigner :

Toponymes 
 Toghin, une localité du département et la commune rurale de Tenkodogo dans la province du Boulgou de la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Toghin, une localité du département et la commune rurale de Doulougou dans la province du Bazèga de la région Centre-Sud au Burkina Faso.
 Toghin, une localité du département et la commune rurale de Zam dans la province du Ganzourgou de la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Toghin-Bangré, une localité du département et la commune rurale de Nagréongo dans la province de l'Oubritenga de la région Plateau-Central au Burkina Faso.